Jim's Vindication – cortometraggio del 1912 diretto da William Duncan
Jim's Vindication – cortometraggio del 1914 diretto da John H. Collins